Славеносрпски се може односити на:
 Славеносрпски језик
 Славеносрбија

Види још 
 Славосрпски